Tarso pode se referir a:

Localidades
Tarso - cidade da Turquia, na região histórica da Cilícia
Tarso (Antioquia) - município da Colômbia

Pessoas
Tarso de Castro - jornalista brasileiro
Tarso Genro - advogado e político brasileiro
Tarso de Melo - advogado e poeta brasileiro

Anatomia
Tarso (pé) - parte do pé
Tarso (pálpebra), tecido conjuntivo

Ver também
Paulo de Tarso

Desambiguação
Desambiguações de topônimos